Périgny ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Périgny (Allier) im Département Allier
 Périgny (Calvados) im Département Calvados
 Périgny (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime
 Périgny (Loir-et-Cher) im Département Loir-et-Cher
 Périgny (Val-de-Marne) im Département Val-de-Marne

mit Namenszusatz:
 Périgny-la-Rose im Département Aube